El término constructor puede referirse:

 al constructor, un profesional del sector de la construcción;

En la informática

En programación orientada a objetos

 al constructor, una subrutina que sirve para crear un objeto;

En los videojuegos
 a Constructor, un videojuego de 1997 para PC y PlayStation;

En el automovilismo
 a Constructor, término usado en automovilismo para referirse a un equipo oficial.